У́лица Ма́ршала Го́ворова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Маршала Говорова — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Улица Маршала Говорова — улица в Киеве.
 Улица Маршала Говорова — улица в Одессе.

Маршала Говорова